Sunset Park (Brooklyn), een buurt in New York
 Sunset Park (film), een Amerikaanse speelfilm uit 1996